Karla Farfán (Cidade do México, 17 de dezembro de 1991) é uma atriz de televisão mexicana que ficou conhecida interpretando a antagonista juvenil Laura da novela 'Mi corazón es tuyo' de 2014.

Carreira 
Karla iniciou sua carreira em 2014, nas séries La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, ambos da Televisa.

Em 2014 participou da novela Mi corazón es tuyo, como a vilã juvenil Laura, ao lado de Silvia Navarro e Jorge Salinas, entre outros atores. 

Em novembro de 2016 é confirmada como a jovem protagonista da novela La candidata, mais uma vez ao lado de Silvia Navarro e Víctor González.

Em 2018 participou de Tenias que ser tú, como Paulina ao lado de Ariadne Diaz e Andrés Palacios.

Em 2020 participou em um episódio a Esta historia me suena como Lucia.

Em 2022 participou em serie de Disney+, Papás por encargo.

Filmografia

Telenovelas

Seriés de televisão

Prêmios e indicações

Premios TVyNovelas 2017

Ligações externas 

 
 

Atrizes do México
Naturais da Cidade do México